Nelle ist Familienname:
 Albrecht Nelle (1931–2020), deutscher Theologe
 Engelbert Nelle (1933–2016), deutscher Politiker (CDU) und Sportfunktionär
 Wilhelm Nelle (1849–1918), Pfarrer, Hymnologe und Hochschullehrer

Weiteres:
 Leuchtturm Lange Nelle, Oostende

Siehe auch:
 Nell (Begriffsklärung)
 Nele
 Van-Nelle-Fabrik